Mac eller MAC kan henvise til flere artikler:

Mac (delnavn) – forstavelse til en række skotske og irske familienavne (gælisk: søn af).
Makeup Art Cosmetics – canadisk kosmetik-mærke.
Apple Macintosh – en computertype som populært kaldes for en 'mac'.
Mac OS X – Apple's Mac OS X.
Message Authentication Code
Media Access Control
Message authentication code – bruges i kryptografi

Se også
McDonald's – hvor "Mac" er forstavelsen på flere burgere fra menukortet